Sombrío puede referirse a:

 Relativo a la sombra (por extensión, triste o siniestro);
 Canción sombría (canto fúnebre);
 Sombrio, municipio del Brasil;
 Sombrío, uno de los nombres vulgares de Crypturellus cinereus.
En la novela Crónicas de Sombrío,  de J.L.Campillo, el mundo en que transcurre la trama se llama Sombrío.